SCUMM (, язык создания сценариев для игры Maniac Mansion) — скриптовый язык, разработанный сотрудниками компании LucasArts (в то время Lucasfilm Games) для упрощения разработки новой графической приключенческой игры компании — Maniac Mansion.

Язык позволяет дизайнерам создавать локации, предметы и диалоги, не прибегая к  языкам программирования общего назначения. Благодаря этому сценарии и ресурсы игры могут быть использованы в различных платформах. В SCUMM входят также различные подсистемы:

 iMUSE (Interactive MUsic Streaming Engine)
 INSANE (INteractive Streaming ANimation Engine)
 CYST (движок внутриигровой анимации)
 FLEM (размещение и именование объектов в помещении)
 MMUCUS

Существуют реализации SCUMM на множестве платформ: 3DO, Amiga, Apple II, Atari ST, CDTV, Commodore 64, Fujitsu Towns Marty, Apple Macintosh, NES, MS-DOS, Microsoft Windows, Sega Mega CD, TurboGrafx-16/PC Engine.

История развития 
Изначально SCUMM был написан Ариком Уилмундером и Роном Гилбертом в 1987 году, следующие версии дорабатывались Ариком Уилмундером (или SCUMM Lord) и другими.

Будучи разработкой для одной игры, SCUMM позднее был много раз переписан и задействован в квестах LucasArts. Известно о десяти версиях движка, начиная с «версии 0» (оригинальная версия для Maniac Mansion под Commodore 64), «версии 1», «версии 1.5» (для NES-версии Maniac Mansion) и заканчивая версией 8. Начиная с пятой версии в SCUMM появилась подсистема iMUSE, позволяющая плавно и незаметно изменять музыкальное оформление в зависимости от игрового состояния.

LucasArts прекратила разработку SCUMM в 1998 году, когда перешла на более современный движок GrimE.

Рон Гилберт после ухода из Lucas Arts в 1992 году основал компанию  и лицензировал SCUMM (на тот момент пятой версии) для разработки собственных игр для детей дошкольного возраста. Начиная с этого момента, движок разделился на две ветви — официальный от Lucas Arts и лицензированный Humongous, который разрабатывался вплоть до версии 11.

Механизм 
Игрок взаимодействует посредством персонажа, который имеет инвентарь, и объектами игрового мира с помощью различных управляющих директив-«глаголов» — огромного количества команд, накопленных из предыдущих игр, однако к The Curse of Monkey Island они были сведены к нескольким — «посмотреть», «использовать» (которая модифицируется в зависимости от контекста использования: поднять, надавить, притянуть и прочее) и «поговорить».

Взаимодействие с объектами осуществляется с помощью «глагола» и необходимого объекта — например, «использовать порох на пушке».

«Поговорить» вызывает последовательность диалогов, с помощью которых игрок, выбирая заранее определённый вариант, взаимодействует с другими персонажами.

Единственным исключением в этой системе является игра LOOM, которая не использует стандартное взаимодействие «глагол — объект», однако использует возможность диалогов.

Игры на движке

Пасхальные яйца 

Название движка встречается во множестве игр LucasArts в качестве пасхального яйца.
 В Maniac Mansion один из действующих персонажей, девушка по имени Рейзор, является солисткой панк-группы «Razor and Scummettes»
 Scumm (искажённое  — пена, отбросы) входит в состав пиратского грога из The Secret of Monkey Island. (Справедливости ради, следует отметить, что названия практически всех подсистем, входящих в SCUMM, также представляют собой игру слов.)
 В The Secret of Monkey Island есть бар под названием SCUMM-bar. В данном случае обыгрывается ещё одно значение слова scum — мразь, подонок, отбросы общества. Примечательно, что в Escape from Monkey Island этот бар был переименован в LUA-bar в честь интерпретатора Lua, на основе которого был создан новый движок GrimE.
 Примечательно и то, что в названии движка GrimE (Grim Fandango Engine) прослеживается добрая традиция, заложенная в названии его предшественника: если в переводе с английского scum — это пена, отбросы, то grime — это сильно въевшаяся грязь.

Открытая реализация 
Ныне существует открытый проект ScummVM, разработавший свободный, портируемый, основанный на библиотеке SDL клиент для SCUMM. Благодаря ему множество игр, основанных на SCUMM, могут быть запущены на различных системах: Microsoft Windows, Apple Macintosh, iOS, BeOS, Haiku, GNU/Linux, Palm OS, PocketPC, Sega Dreamcast, Microsoft Xbox, Playstation 2, Playstation Portable, Nintendo DS, GameCube, Nintendo Wii, GP2x и Symbian, Openmoko, Bada, Android.

См. также 
 Sierra's Creative Interpreter
 Z-machine

Ссылки 
 Проект ScummVM 

 
Коммерческие игровые движки